|-
| 126101 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126102 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126103 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126104 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126105 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126106 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126107 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126108 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126109 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126110 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126111 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126112 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126113 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126114 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126115 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126116 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126117 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126118 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126119 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126120 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126121 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126122 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126123 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126124 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126125 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126126 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126127 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126128 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126129 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126130 - ||  || 20 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126131 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126132 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126133 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126134 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126135 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126136 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126137 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126138 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126139 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126140 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126141 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126142 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126143 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126144 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126145 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126146 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126147 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126148 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126149 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126150 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126151 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126152 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126153 - ||  || 24 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
|  ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || , M. E. Brown
|-
| 126155 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 126156 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126157 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126158 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126159 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126160 - || 2002 AF || 4 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 126161 - || 2002 AK || 4 ianuarie 2002 ||  || , 
|-
| 126162 - || 2002 AY || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126163 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126164 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 126165 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 126166 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126167 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 126168 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126169 - ||  || 2 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126170 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126171 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126172 - ||  || 9 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 126173 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Farpoint || 
|-
| 126174 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126175 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126176 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126177 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 126178 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126179 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126180 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126181 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126182 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126183 - ||  || 8 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 126184 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126185 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126186 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126187 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126188 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126189 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126190 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126191 - ||  || 15 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126192 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126193 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126194 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126195 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126196 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126197 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126198 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126199 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126200 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-